Louise Françoise de Bourbon (4. prosince 1707 Zámek Versailles – 19. srpna 1743 Zámek Anet) byla vnučkou krále Ludvíka XIV. a jeho milenky Madame de Montespan. Byla známá jako mademoiselle du Maine.

Život 
Narodila se na zámku Versailles jako dcera Ludvíka Augusta, légitimé de France, vévody z Maine, a jeho manželky Luisy Benedikty Bourbonské, před sňatkem známé jako mademoiselle de Charolais. Její otec byl nejstarším synem Ludvíka XIV. a jeho milenky Madame de Montespan. Její matka byla vnučkou le Grand Condé a později známou salonistkou v jejich rodinném sídle v Château de Sceaux.

Mademoiselle du Maine byla umístěna do Abbaye de Maubuisson, velmi prestižního kláštera v Saint-Ouen-l'Aumône na severozápadním předměstí Paříže. Zde vyrůstala; v roce 1717 navštívila Madame de Maintenon, která řekla, že ona a její dva bratři by se sebou měli být velmi spokojeni.

Louise Françoise si byla velmi blízká se svými rodiči, i když ti si spolu blízcí nikdy nebyli. Její matka svého manžela často uváděla do rozpaků, což způsobilo velké tření. Dne 9. dubna 1714 byla Louise Françoise pokřtěna jménem své tety Luisy Františky Bourbonské, známé jako Madame la Duchesse. Madame la Duchesse v dětství vyrůstala s vévodou z Maine v péči Madame de Maintenon. Křtu byl přítomen dauphin, Ludvík Francouzský, který byl čestným hostem, a pomáhala jim další teta z otcovy strany, vévodkyně orleánská. Louise Françoise křtil kardinál de Rohan.

V roce 1718, během regentství Filipa Orleánského, byli oba její rodiče uvězněni, otec byl poslán do Doullens a matka do Dijonu. Louise Françoise byla přesunuta z kláštera Maubuisson do kláštera Chaillot. Tam zůstala do roku 1720, kdy byli její rodiče z vězení propuštěni.

Po smrti svého otce dostala jeho byty v přízemí s výhledem na Orangerie a žila vedle své matky. O mademoiselle du Maine se říkalo, že byla zasnoubena s monsieurem de Guise, ale toto zasnoubení se nikdy neuskutečnilo. V roce 1740 se hovořilo o jejím možném sňatku s ovdovělým monackým knížetem, který často pobýval ve Versailles. Ani k tomuto sňatku nikdy nedošlo. Dalším kandidátem na manželství byl její bratranec Ludvík Bourbonský, nejmladší syn bourbonského vévody.

Louise Françoise údajně nebyla atraktivní; kniha z roku 1910 o její matce, vévodkyni du Maine uvedla, že nebyla ani hezká, ani atraktivní a nebýt jejího věna, tak by o její ruku nikdo nestál. Dále je uvedeno, že její krinolíny byly tak velké, že se při jedné příležitosti zapletly s královnou a obě ženy musely stát a táhnout proti sobě, aby se rozmotaly. Ludvík XV. byl z toho velmi nazlobený a poslal monsieura de La Tremoille k vévodkyni z Maine s měřením na krinolínu, kterou by měla Mademoiselle nosit, s dodatkem, že by v budoucnu měla stát v úctyhodnější vzdálenosti od královny.

Louise Françoise se nikdy neprovdala; zemřela 19. srpna 1743 ve věku 35 let na zámku Anet na onemocnění při jízdě na koni, jak uvedl vévoda z Luynes; poznamenal také: Jakmile byla umístěna do svého kočáru, omdlela. Nikdy se nevzpamatovala a o několik hodin později zemřela. Své výnosné důchody zanechala své sestřenici Alžbětě Alexandrině Bourbonské, mademoiselle de Sens.

Pohřbena byla v kapli zámku Anet.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Maine
Francouzské osobnosti 18. století
Narození v roce 1707
Narození 4. prosince
Narození ve Versailles
Úmrtí v roce 1743
Úmrtí 19. srpna
Úmrtí v Centre-Val de Loire
Pohřbení v Centre-Val de Loire
Ženy